Il singolare del torneo di tennis Reunion Island Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tim Henman che ha battuto in finale Patrick Baur 1-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Tim Henman (Campione)
 João Cunha e Silva (secondo turno)
 Chris Wilkinson (primo turno)

 Henri Leconte (secondo turno)
 Mark Petchey (secondo turno)
 Hicham Arazi (primo turno)
 Yahiya Doumbia (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 1995